Чемпионат Боливии по футболу 2012/2013 — 36-й розыгрыш Профессиональной футбольной лиги Боливии. Чемпионат состоял из двух частей: Апертуры, которая была проведена во второй половине 2012 года, и Клаусуры, которая была проведена в первой половине 2013 года.

Победителем Апертуры 2012 стал «Стронгест», завоевавший свой 10-й титул, а победителем Клаусуры 2013 — «Боливар», для которого эта победа стала 18-й в истории.

Профессиональную футбольную лигу по итогам сезона покинули «Ла-Пас» и «Петролеро», проигравший матч за место в высшем дивизионе клубу Лиги Насьональ Б «Спорт Бойз Варнес».

Формат 
Розыгрыш чемпионата Боливии по футболу 2012/2013 годов состоял из двух турниров, которые были разыграны следующим образом:
 Апертура 2012 — первая часть чемпионата, которая разыгрывается во второй половине 2012 года: двенадцать клубов играют в два круга по системе «каждый с каждым» (дома и в гостях) и проводят в общей сложности 22 матча. Каждый клуб получает 3 очка за победу, 1 — за ничью и 0 — за поражение. В случае равенства очков между двумя и более командами их положение определяется по дополнительным критериям (по порядку): разница голов, количество забитых голов и результаты личных встреч. Команда, заработавшая в конце турнира наибольшее количество очков, становится победителем Апертуры 2012 и квалифицируется во второй этап Кубка Либертадорес 2013, где получает место Боливия 2. Команды, занявшие места со 2-го по 4-е, квалифицируется в первый этап Южноамериканского кубка 2013, где получают места Боливия 2, Боливия 3 и Боливия 4, соответственно.
 Клаусура 2013 — вторая часть чемпионата, которая разыгрывается в первой половине 2013 года. Формат турнира совпадает с Апертурой 2012. Команда, заработавшая в конце турнира наибольшее количество очков, становится победителем Клаусуры 2013 и квалифицируется во второй этап Кубка Либертадорес 2014, где получает место Боливия 1. Вице-чемпион квалифицируется в первый этап Кубка Либертадорес 2014 как команда, получившая место Боливия 3, а третья команда квалифицируется в первый этап Южноамериканского кубка 2014 как команда, получившая место Боливия 1.

Участники

Апертура 
Апертура прошла с 22 июля по 16 декабря 2012 года.

Турнирная таблица 

Источник: Положение команд
1:  «Стронгест» квалифицировался во второй этап Кубка Либертадорес 2013 и первый этап Южноамериканского кубка 2013, так как он стал победителем Клаусуры 2012 и Апертуры 2012.
2:  «Сан-Хосе» квалифицировался во второй этап Кубка Либертадорес 2013 как вторая команда Клаусуры 2012 и Апертуры 2012.
3:  Так как первые два места для Кубка Либертадорес 2013 были заняты «Стронгест» и «Сан-Хосе», третье место было разыграно в дополнительном матче между третьими командами Клаусуры 2012 («Ориенте Петролеро») и Апертуры 2012 («Боливаром»).

Результаты 

  Победа хозяев;
  Победа гостей;
  Ничья.

Лучшие бомбардиры

Матч за место в Кубке Либертадорес 2013 
Место в Кубке Либертадорес 2013 было разыграно между третьими командами Клаусуры 2012 («Ориенте Петролеро») и Апертуры 2012 («Боливаром»). Победитель квалифицировался в первый этап Кубка Либертадорес 2013, а проигравший — в первый этап Южноамериканского кубка 2013.

Клаусура 
Клаусура прошла с 13 января по 26 мая 2013 года.

Турнирная таблица 

Источник: Положение команд

Результаты 

  Победа хозяев;
  Победа гостей;
  Ничья.
<small>

Лучшие бомбардиры

Выбывание 

Источник:

Плей-офф за место в высшем дивизионе

Ссылки 
 Официальный сайт LFPB 
 Официальный регламент

Примечания 

Чемпионат Боливии по футболу
Боливия
2012 год в Боливии
2013 год в Боливии